Bruch kan syfta på:

 Bruch (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Bruch (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 5004 Bruch – en asteroid i asteroidbältet

Geografi
 Bruch – en flod i Alsace, se Bruche
 Bruch, Lot-et-Garonne – en kommun i departementet Lot-et-Garonne, Frankrike
 Bruch, Bernkastel-Wittlich – en kommun i Landkreis Bernkastel-Wittlich, Tyskland
 Am Großen Bruch – en kommun i Landkreis Börde